zpx – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di San Baltazar Loxicha